Шепелёво () — деревня в составе Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

История 
После победы в Северной войне (1700—1721) Пётр I значительную часть Копорского уезда Ингерманландии пожаловал своему ближайшему сподвижнику Александру Даниловичу Меншикову.

Упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года, как селение Каравалдай при озере Каравалдайском.

Обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года А. М. Вильбрехта, как Кароволдай.

Территория мызы Горы-Валдайской (Каравалдайской) была разделена на две части, граница прошла посередине Горовалдайского озера. Его западная половина и деревня Гора-Валдай, стоявшая на северном берегу, были пожалованы генерал-майору С. А. Шепелёву, брату обер-гофмаршала императорского дворца, а деревня стала называться Шепелёво.

ГОРЫ ВАЛДАИ — деревня принадлежит девицам Сахаровым, число жителей по ревизии: 28 м. п., 30 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как деревня Harmaala (Шепелева) и указано количество её жителей на 1848 год: ижоры — 21 м. п., 28 ж. п., всего 49 человек; ингерманландцев-эурямёйсет — 62 человека, всего 111 человек.

ШПЕЛЁВО или ВАЛДАЙ ГОРЫ — деревня господина Литвинова, по просёлочной дороге, число дворов — 8, число душ — 51 м. п. (1856 год)

В 1860 году деревня Каравадай (Шепелева) насчитывала 19 дворов.

ШЕПЕЛЕВО (КАРАВАЛДАЙ) — деревня владельческая при озере Каравалдайском, на приморском просёлочном тракте, в 47 верстах от Петергофа, число дворов — 19, число жителей: 47 м. п., 42 ж. п. (1862 год)

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Петергофского уезда 1887 года, мыза Шепелево площадью 301 десятина принадлежала статскому советнику Е. А. Генеману, она была приобретена в 1868 году за 8600 рублей. Кроме того, имение при селении Каровалдай площадью 3437 десятин принадлежало генерал-майору М. Н. Раевскому, оно было приобретено до 1868 года.

В XIX веке деревня административно относилась к Ковашевской волости 2-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 3-го стана.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год мыза Шепелево площадью 174 десятины принадлежала некому Франку Сан-Галли.

После Октябрьской революции 1917 года в составе Ораниенбаумской волости Петергофского уезда был образован Шепелёвский сельсовет с центром в деревне Шепелёво.

С 1917 по 1923 год деревня входила в состав Шепелёвского сельсовета Ковашевской волости Петергофского уезда.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С февраля 1927 года, в составе Ораниенбаумской волости. С августа 1927 года, в составе Ораниенбаумского района.

В 1928 году население деревни составляло 206 человек.

По данным 1933 года в состав Шепелёвского сельсовета входили 5 населённых пунктов: деревни Гора Валдай, Кандакюль, Пулково, Шепелёво и Чёрная Лахта, общей численностью населения 613 человек.

По данным 1936 года в состав Шепелёвского сельсовета входили 4 населённых пункта, 167 хозяйств и 4 колхоза. Административным центром сельсовета было село Шепелево.

Согласно топографической карте 1938 года деревня насчитывала 44 двора.

С февраля 1963 года, в составе Гатчинского района. С августа 1963 года, в составе Лебяженского сельсовета.

С 1965 года, в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни составляло 382 человека.

По данным 1966 года — в составе Лебяжского сельсовета.

По данным 1973 года деревня Шепелёво находилась в составе Лебяженского поссовета.

По данным 1990 года в деревне Шепелёво проживали 269 человек. Деревня являлась административным центром Шепелёвского сельсовета в который входили 9 населённых пунктов: деревни Гора-Валдай, Кандикюля, Коваши, Липово, Новое Калище, Пулково, Сюрье, Чёрная Лахта, Шепёлево, общей численностью населения 1258 человек.

18 января 1994 года постановлениями главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Шепелёвский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Шепелёвскую волость.

В 1997 году в деревне Шепелёво Шепелёвской волости проживали 247 человек, в 2002 году — 228 человек (русские — 91 %).

24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» деревня Шепелёво и другие населённые пункты Шепелёвской волости вошли в состав вновь образованного Лебяженского городского поселения.

В 2007 году в деревне Шепелёво Лебяженского ГП проживали 216 человек.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района на автодороге  (Санкт-Петербург — Ручьи).

Расстояние до административного центра поселения — 17 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Краснофлотск — 6 км.

Деревня находится на северном берегу Горовалдайского озера.

К северо-западу от деревни, на мысе полуострова Каравалдай, располагается Шепелёвский маяк.

Демография

Инфраструктура 
В Батарейной бухте вблизи Шепелёво нефтяной компанией «Сургутнефтегаз» предполагается строительство морского терминала по отгрузке нефтепродуктов.

Галерея

Достопримечательности 
 Памятник морякам-балтийцам.
 Заброшенная военная база в Батарейной бухте.

Улицы 
Ветеранов, Заводская, Кривой переулок, Луговая, Нагорная, Озёрная, Прибрежная, Пулковский переулок, Садовой переулок, Сосновая, Флотский переулок, Цветочный переулок.

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)
Мызы Ингрии